Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de Céphée, classées par magnitude apparente (colonne m) décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Céphée
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 
 

Cephee